Als Evangeliar Ottos III. werden folgende Werke bezeichnet, deren tatsächlicher oder vermeintlicher Auftraggeber Otto III. war:

 Liuthar-Evangeliar, Aachener Domschatzkammer (Inv. Grimme Nr. 25)
 Evangeliar Ottos III. (München), München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453; da auch Heinrich II. als Auftraggeber in Frage kommt, auch als Evangeliar Heinrichs II. bezeichnet